Tottington kan syfta på:

 Tottington, Greater Manchester – en ort i Bury, Greater Manchester, England
 Tottington, Norfolk - en ort och civil parish i Breckland, Norfolk, England